Бро́нников — русская фамилия.

Известные носители 
 Бронников, Андрей Андреевич (1951—2015) — советский и российский артист.
 Бронников, Василий Семёнович (1844—1917) — приват-доцент хирургии, общественный деятель.
 
 
 Бронников, Григорий Алексеевич (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Бронников, Дмитрий Михайлович (1913—1998) — советский учёный, лауреат Государственных премий СССР и РФ.
 Бронников, Кир (?—?) — путешественник к святым местам (1820—1821), издавший своё описание в 1824 году под заглавием: «Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке и т. д.».
 Бронников, Михаил Дмитриевич (1896— не ранее 1942) — советский литератор, переводчик, киновед.
 Бронников, Михаил Максимович (1911—1983) — советский генерал-майор; Герой Советского Союза.
 Бронников, Николай Васильевич (1919—2005) — советский инженер-конструктор
 Бронников, Павел Александрович (1914—1998) — тракторист Зиминского леспромхоза Иркутской области, Герой Социалистического Труда.
 Бронников, Сергей Владимирович (род. 1986) — украинский футболист.
 Бронников, Фёдор Андреевич (1827—1902) — русский художник.
 Бронников, Юрий Петрович (1937—2013) — Герой Социалистического Труда



См. также

Примечания